Schießl ist der Familienname folgender Personen:

 David Schießl (* 1972), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Harald Schießl (1974–2022), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Johannes Schießl (* 1964), deutscher römisch-katholischer Philosoph, Musiker und Journalist, Chefredakteur der Münchener Kirchenzeitung
 Michaela Schießl (* 1961), deutsche Journalistin
 Peter Schießl (1943–2017), deutscher Hochschullehrer für Baustoffkunde und Werkstoffprüfung
 Sandra Schießl (* 1971), deutsche Animationsfilmerin
 Ulrich Schießl (1948–2011), deutscher Kunsthistoriker und Restaurator
 Franz von Schießl-Perstorff, 1844–1932, 1900–1917 Kabinettsdirektor von Kaiser Franz Joseph I. und Karl I.
 Heinrich Schramm-Schießl (* 1919), in den 1950er Jahren Chefredakteur der konservativen Neuen Österreichischen Tageszeitung

Schießl steht für:
 Schießl (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Schiestl